Falckenstein steht für:

 Falckensteiner Strand in Kiel
 Falckenstein-Kaserne, Bundeswehr-Kaserne in Koblenz
 Falckenstein (Band), deutsche Folk-Rock-Band
 Falckenstein (Schiff), ein Schiff der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel

Siehe auch:

 Falkenstein
 Vogel von Falckenstein